Чемпионат Азии по боксу 2002 года прошёл с 18 июня по 25 июня в городе Серембан (Малайзия). Были разыграны награды в 12 весовых категориях.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат Азии 2002 — результаты турнира на сайте amateur-boxing.strefa.pl

2002
Чемпионаты Азии в Малайзии
2002 год в боксе
Июнь 2002 года
2002 год в Малайзии
бокс